A Serie A 1940–41-es szezonja volt a 41. elsőosztályú labdarúgó-bajnokság Olaszországban. A Scudettót a Bologna nyerte. Ez volt a hatodik bajnoki címük.

Végeredmény 

<center>
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|
!width=100|Csapat
!width=40|P
!width=40|J
!width=40|Gy
!width=40|D  
!width=40|L 
!width=40|Rg 
!width=40|Kg
!width=40|Gk
!width=110|Megjegyzések
|-style="background: #90EE90;"
|  1.
|align="left"|Bologna
| 39
| 30
| 16
| 7
| 7
| 60
| 37
| +23
| Bajnok
|-
|  2.
|align="left"|Ambrosiana-Inter
| 35
| 30
| 14
| 7
| 9
| 52
| 42
| +10
|-
|  3.
|align="left"|Milan
| 34
| 30
| 12
| 10
| 8
| 55
| 34
| +21
|-
|  3.
|align="left"|Fiorentina
| 34
| 30
| 14
| 6
| 10
| 60
| 49
| +11
|-
|  5.
|align="left"|Juventus
| 32
| 30
| 12
| 8
| 10
| 50
| 47
| +3
|-
|  6.
|align="left"|Atalanta
| 31
| 30
| 11
| 9
| 10
| 45
| 38
| +7
|-
|  7.
|align="left"|Torino
| 30
| 30
| 11
| 8
| 11
| 54
| 50
| +4
|-
|  7.
|align="left"|Napoli
| 30
| 30
| 11
| 8
| 11
| 41
| 48
| -7
|-
|  9.
|align="left"|Triestina
| 29
| 30
| 9
| 11
| 10
| 43
| 39
| +4
|-
|  9.
|align="left"|Genova 1893
| 29
| 30
| 10
| 9
| 11
| 46
| 44
| +2
|-
|  9.
|align="left"|Roma
| 29
| 30
| 9
| 11
| 10
| 48
| 46
| +2
|-
|  9.
|align="left"|Venezia
| 29
| 30
| 8
| 13
| 9
| 39
| 44
| -5
|-
|  13.
|align="left"|Livorno
| 28
| 30
| 9
| 10
| 11
| 40
| 51
| -11
|-
|  14.
|align="left"|Lazio
| 27
| 30
| 7
| 13
| 10
| 38
| 42
| -4
|-style="background:#FFCCCC"
|  14.
|align="left"|Novara
| 27
| 30
| 8
| 11
| 11
| 31
| 38
| -7
|rowspan="2"| Kiesőka Serie B-be
|-style="background:#FFCCCC"
|  16.
|align="left"|Bari
| 17'| 30
| 5
| 7
| 18
| 31
| 84
| -53
|}
</center>

 Eredmények 

</center>

</center>

 Források 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Modena, 2005

További információk 
 Eredmények az rsssf.com-ról

Jegyzetek 

Olasz 1
Olasz 1
Serie A szezonok